San Gabriel puede referirse a:

Santos 
 San Gabriel: ángel que aparece en el Libro de Daniel y en el Evangelio de Lucas. El término San Gabriel, generalmente, se refiere a este.
 San Gabriel de la Dolorosa: Santo pasionista italiano.
 San Gabriel Lalemant: Santo mártir jesuita francés.
 San Gabriel Taurin Dufresse: Santo mártir obispo francés.

Topónimos

Divisiones administrativas 
Varias localidades han recibido este nombre:

Chile 
 San Gabriel, Santiago.
 San Gabriel, Biobío.

Costa Rica 
 San Gabriel de Aserrí.

Ecuador 
 San Gabriel.

España 
 San Gabriel, Alicante.

Filipinas 
 San Gabriel, municipio de la provincia de La Unión.

Estados Unidos 
 San Gabriel, California.
 Valle de San Gabriel, California.
 Montañas de San Gabriel, California.

Guatemala 
 San Gabriel, Suchitepéquez.

México 
 San Gabriel, Hidalgo.
 San Gabriel, Durango.
 San Gabriel, Guanajuato.
 San Gabriel, Jalisco.
 San Gabriel, Oaxaca.
 San Gabriel Chilac, Puebla.
 San Gabriel Mixtepec, Oaxaca.

Uruguay 
 San Gabriel, localidad del departamento de Florida.
 Isla San Gabriel.

Otros
 San Gabriel, complejo educativo en La Aguilera, provincia de Burgos.